Бркић је хрватско, српско и јужнословенско презиме. У складу са фреквенцијом се позиционира на 39. место у Хрватској и 611. у Србији.

Познати људи 
 Василије Јовановић-Бркић (17??–1772), српски патријарх
 Душан Бркић (1913–2000), српски правник и учесник Народноослободилачке борбе
 Ђорђе Бркић (1832–1884), српски геолог
 Жељко Бркић (1986– ), српски фудбалер
 Захарије Бркић (1910–1979), српски астроном
 Звонко Бркић (1912–1977), хрватски комуниста
 Јасна Бркић (1959– ), српски политичар
 Љуба Бркић (1975– ), српски пијаниста и професор клавира
 Марко Бркић (1982– ), српски кошаркаш
 Милош Бркић (певач) (1991– ), српски поп-фолк певач
 Милош Бркић (песник) (1986– ), српски песник
 Раде Бркић (1913–1992), пуковник ЈНА и народни херој Југославије
 Хасан Бркић (1913–1965), учесник Народноослободилачке борбе
 Харис Бркић (1974–2000), српски кошаркаш

Види још 
 Милош Бркић

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена